Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1988, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 4 au .

Pam Shriver remporte le simple dames. En finale, elle bat Helena Suková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ann Henricksson et Christiane Jolissaint.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney (ATP 1988)
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 1988 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1988
Sydney
Tennis en Australie en 1988
Tennis en janvier 1988